Mangoli kan syfta på följande platser:

Indien 
2 Mangoli (ort), Karnataka, Bijāpur,

Indonesien 
3 Mangole, ö, Maluku Utara, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar